Пафну́тиев Бо́ровский монасты́рь (Пафнутьев-Боровский) — мужской монастырь Калужской епархии Русской православной церкви, расположенный на окраине города Боровска Калужской области.

История 
Монастырь основан преподобным Пафнутием Боровским в 1444 году на возвышенности при впадении реки Истерьмы в Протву. После смерти Пафнутия игуменом монастыря стал его ученик, преподобный Иосиф Волоцкий, который вскоре, из-за нежелания братии принять общежительный устав, ушёл в Волоколамское княжество и основал новую обитель — Иосифо-Волоколамский монастырь.

На месте первой, деревянной, Рождественской церкви в 1467 году был построен белокаменный Рождественский собор (не сохранился). Роспись первого собора является самой ранней известной работой иконописца Дионисия: по свидетельству жития преподобного Пафнутия, Дионисий выполнил роспись под началом старца Симонова монастыря — иконника Митрофана.

Через 117 лет, в 1586 году собор был почти полностью разобран, и на его месте по воле царя Фёдора Иоанновича  поставлен новый, пятиглавый; в кладке его фундамента использовались блоки с росписью XV века. Так фрагменты росписи Митрофана и Дионисия сохранились до нашего времени (они находятся в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва в Москве и Боровском филиале Калужского областного краеведческого музея).

В XVI века монастырь был окружён каменными стенами и укреплениями; обитель превратилась в сильную пограничную крепость. В это время была построена и каменная трапезная с храмом во имя Рождества Христова. В 1523 году была построена звонница, которая в 1688 году заменена колокольней: по желанию её заказчика, князя Константина Щербатова, она повторяет формы колокольни Высоко-Петровского монастыря в Москве.

Стены и башни Пафнутьево-Боровского монастыря построены в XVI—XVII веках. Есть версия, что строительством Поваренной, Оружейной и Георгиевской башен монастыря руководил архитектор Фёдор Конь, автор сооружений Белого города в Москве, Смоленского кремля и Симонова монастыря. Однако современные исследователи считают, что ограда монастыря, включая наиболее древнюю сохранившуюся круглую башню была построена сразу после завершения строительства собора и колокольни (то есть после 1523 года) и тем же зодчим. Остальные дошедшие до нас башни и прясла стен были построены, когда разрушенный монастырь восстанавливал после Смутного времени мастер Трефил Шарутин: Тайницкая, Георгиевская и Оружейная в 1635 году, а самые поздние башни — Сторожевая и Входная — в или после 1636 года. Общий план крепости, рассчитанный на оборону напольной «приступной» стены, характерен для XIV—XV веков. Башни, часто поставленные вдоль напольной стороны крепости, были рассчитаны на активное сопротивление. К концу XVI века такой тип крепости уже устарел. Распространение получили крепости более регулярного типа, рассчитанные на всестороннюю оборону.

В 1610 году монастырь оборонял от поляков князь Михаил Волконский, но был взят и сожжён. По окончании Смуты представители Свято-Пафнутиева монастыря участвовали в Земском соборе 1613 года, грамоту которого об избрании на царство Михаила Романова подписал и пафнутиевский игумен Иона.

В конце 1640-х годов Пафнутиево-Боровский монастырь возглавлял игумен Павел, который в 1652 году был одним из кандидатов на патриарший престол. Вновь избранным патриархом Никоном был поставлен во епископа Коломенского и Каширского. В годы реформ патриарха Никона епископ Павел, а также некоторые руководители монастыря и боровский протопоп Полиевкт выступили против церковных реформ и приняли сторону ревнителей древнего благочестия. Боровские противники реформ иеромонах Полиевкт Боровский и епископ Павел Коломенский были казнены.

В начале 1660-х годов в Пафнутиево-Боровском монастыре некоторое время находился в заточении руководитель староверов протопоп Аввакум, а в 1670-х в стенах монастыря, а позже и Боровского городского острога содержались под стражей и были уморены голодом боярыня Морозова (в иночестве Феодора) и её сестра княгиня Евдокия Урусова.

Монастырь являлся усыпальницей князей Репниных-Оболенских, которые способствовали развитию монастыря. Благодаря стараниям Марии Мироновны, жены боярина Бориса Репнина, и их сына, князя Ивана, в монастыре сделали придел во имя пророка Илии (1670).

После никоновской реформы Боровский Пафнутиев монастырь стал приходить в упадок. При Екатерине II в Пафнутиевом монастыре было оставлено 33 монаха и послушника, а почти все монастырские имения отобраны. В 1812 году монастырь был сожжён французами, но вскоре восстановлен.

В 1923 году всё имущество обители отошло Главмузею, но вскоре в нём разместили исправительную колонию, потом — сельскохозяйственный техникум. При реставрационных работах 1960-х годов были извлечены 194 белокаменных блока. Из них на 29 сохранились фрагменты сюжетной и декоративной живописи начала XVI века. Перед возвращением монастыря Русской православной церкви комплекс принадлежал Боровскому краеведческому музею. 

Монастырь был передан Русской православной церкви и вновь открыт в марте 1991 года. В Рождественском соборе хранятся мощи основателя обители — преподобного Пафнутия Боровского.

В марте 1991 года монастырю была возвращена церковь Пророка Илии, здесь поначалу проводились все монастырские службы. Из близлежащей приходской церкви села Рощи было перенесено монастырское распятие. В церковь была перенесена часть мощей преподобного Пафнутия — она сохранялась во Псково-Печерском монастыре и была перевезена оттуда архиепископом Калужским и Боровским Климентом. 27 сентября 1993 года был определён подворьем монастыря храм в честь Преображения Господня (Спаса «за верхом») в городе Калуге. Монастырю принадлежит также Никитский скит в деревне Колодези. В 1994 году по случаю совпадения двух юбилейных дат — 550-летия обители и 600-летия рождения Пафнутия — монастырь посетил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Он совершил торжественное богослужение, крестный ход. В 1995 году начались постоянные богослужения в соборе Рождества Богородицы, там был построен иконостас, устроен придел в честь преподобного Пафнутия, 14 сентября 1996 года на колокольню подняты колокола. В 1997 году был открыт храм Святой великомученицы Ирины.

Колокол 
В 1859 году, по данным описи, в монастыре было девять колоколов, из которых до наших дней сохранился небольшой колокол с надписью, указывающей на дату изготовления: «6996 (1487) года, месяца октября 10 дня. А делал его Федька Пушечник». В настоящее время этот колокол является экспонатом музея в Коломенском.

Настоятели и наместники 

 схиигумен Пафнутий Боровский (1444—1477)
 игумен Иосиф (Санин) (1477—1478)
 игумен Герасим (Смердков) (1478—1487)
 игумен Арсений (1488—1511)
 игумен Пафнутий (1534—1555)
 игумен Вениамин (1555—1567)
 игумен Гурий (1567—1571)
 игумен Киприан (1571—1572)
 игумен Тихон (1572—1580)
 игумен Феодосий (1580—1588)
 игумен Варлаам (1588—1592)
 игумен Иоасаф (1592—1608)
 игумен Никон (1608—1610)
 игумен Иона (1613—1620)
 игумен Иосиф (1620—1650)
 игумен Симеон (1650—1651)
 игумен Иосиф (1651—1652)
 игумен Павел (1652—1653)
 игумен Сильвестр (1653—1654)
 игумен Стефан (1654—1656)
 игумен Дорофей (1656—1661)
 игумен Мисаил (1661—1663)
 игумен Тихон (1663—1665)
 игумен Парфений (1665—1667)
 игумен Игнатий (1667—1672)
 игумен Иов (1672—1676)
 игумен Леонтий (1676—1681)
 архимандрит Ефрем (1681—1683)
 архимандрит Иоасаф (1683—1685)
 архимандрит Феофан (1685—1691)
 архимандрит Даниил (1691—1693)
 архимандрит Корнилий (1693—1704)
 иеродиакон Иосиф (Бурцов) (1704—1708)
 архимандрит Корнилий (1708—1711) снова
 архимандрит Серапион (1711—1714)
 схиархимандрит Арсений (1714—1724)
 архимандрит Дорофей (1727—1742)
 архимандрит Мельхиседек (1742—1745)
 архимандрит Варфоломей (Любарский) (29 июня 1745—1747)
 архимандрит Митрофан (Шеинков) (1747—1763)
 Константин (Борковский) (? — 1767)
 архимандрит Сильвестр (Буявинский) (1772—1799)
 архимандрит Мисаил (…—1808)
 архимандрит Феофилакт (Ширяев) (1814—1821)
 архимандрит Венедикт (Григорович) (1821—1833)
 архимандрит Виталий (Щепетев) (8 июня 1833 — 27 июня 1837)
 архимандрит Геннадий (Горнецкий) (25 августа 1837 — 8 марта 1867)
 архимандрит Алексий (Житецкий) (1915—1919)
 игумен Вадим (Рындюк) (20 июня 1991 — 20 февраля 1992)
 игумен Гавриил (Москаленко) (12 марта 1992 — 15 октября 1999)
 епископ Серафим (Савостьянов) (15 октября 1999 — 16 апреля 2016) и/о, затем наместник
 иеромонах Пафнутий (Архипов) (12 апреля 2016 — 28 января 2021)
 епископ Иосиф (Королёв) (30 января — 30 декабря 2021)
 иеромонах Панфутий (Габидулин) (с 29 декабря 2022 года, и.о. с 30 декабря 2021 года)

Примечания

Литература 
 
 Меркелова В. Н.  Пафнутьев-Боровский монастырь (краткий обзор исследований и реставрации 1955—1975 гг.). // Реставрация и исследования памятников культуры. Вып. II. — М., 1982.

Ссылки 

 Свято-Пафнутьев Боровский монастырь — официальный сайт
 Пафнутьево-Боровский мужской монастырь на сайте «Храмы России»
 Рождества Пресвятой Богородицы Пафнутиев Боровский мужской монастырь на сайте sobory.ru
 Игорь Керемецкий «У Преподобного Пафнутия» фоторепортаж, «Российские вести» № (47)1897 от 26 декабря — 01 января 2007.
 
 Фотографии реставрации Рождественского собора Пафнутьево-Боровского монастыря в 1955—1975 гг.

Четырёхстолпные монастырские храмы XVI века
Пафнутьево-Боровский монастырь
Бывшие филиалы Исторического музея
Монастыри Рождества Пресвятой Богородицы
Здания и сооружения Боровска
Монастыри Калужской области